Spini è un cognome italiano, tra i più diffusi nella zona della Valtellina intorno a Morbegno (Provincia di Sondrio). Ha un importante ceppo, seppur minore, anche in Toscana, tra le province di Firenze e di Siena.

Persone 
Spini – nobile famiglia di Firenze
Spini – nobile famiglia di Bergamo
Celestino Spini (1775-1831) – militare italiano con cittadinanza austriaca
Geri Spini (fl. XIII secolo) – banchiere e uomo politico fiorentino
Giorgio Spini (1916-2006) – storico italiano, esponente del Partito d'Azione. Padre del politico Valdo
Valdo Spini (1946) – politico, docente di economia e saggista italiano

Altro 
Palazzo Spini Feroni – palazzo fiorentino del XIII secolo
Spini di Gardolo – località della frazione di Gardolo di Mezzo nel comune di Trento
Stazione di Spini-Zona Industriale - stazione ferroviaria della Ferrovia Trento-Malé-Mezzana